Благода́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах Российской Федерации.

 Благодатная улица — улица в Петрозаводске.
 Благодатная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Благодатная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Благодатная улица — улица в Томске (Просторный).
 Благодатная улица — улица в Уфе.

См. также 
 Благодатный переулок